Asterix kan syfta på:

Asterix – en tecknad serie
Asterix (datorspel, 1983)
Asterix (datorspel, 1991)
Asterix (arkadspel) – från 1992
Asterix (datorspel, 1993)
Asterix & Obelix – datorspel

 ASTERIX (ATC-standard) – europeisk trafikflyglednings-standard
 Astérix (satellit) – första franska satelliten
 29401 Asterix – asteroid

 Asterix (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Asterix (potatis) – en rödskalig potatissort som togs fram i Nederländerna